Åkarps församling kan syfta på:

 Norra Åkarps församling, församling i Lunds stift
 Södra Åkarps församling, tidigare församling i Lunds stift